Николай Бредихин:
 Бредихин, Николай Алексеевич (1917—1966) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Бредихин, Николай Фёдорович (1919—1991) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.